Robert Axelrod (politicoloog), een Amerikaanse politicoloog, geboren in 1943
 Robert Axelrod (acteur), een Amerikaanse acteur, levend van 1949 tot 2019